Scram nebo SCRAM může označovat:

 SCRAM – nouzové odstavení jaderného reaktoru
 Salted Challenge Response Authentication Mechanism – počítačový protokol používaný u SASL